Ved Stranden har flere betydninger:

 Ved Stranden (København) – en gade i København
 Ved Stranden (Aalborg) – en gade i Aalborg
 Ved Stranden (Hadsund) – en gade i Hadsund
 Ved Stranden (Kontorfællesskab) – er et kontorfællesskab i Hadsund